Comuna 5 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 5 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 5 de Cali, Colombia.
 Comuna 5 de Duitama, Colombia.
 Comuna 5 de Tunja, Colombia.
 Comuna 5 de Soacha, Colombia.
 Comuna 5 de Neiva, Colombia.
 Comuna 5 de Medellín, Colombia.